Алида Гертруда «Лида» ван дер Анкер-Дудинс (, 28 июля 1922, Ролде, Дренте, Нидерланды — 1 апреля 2014, Харлем, Нидерланды) — голландская спортсменка, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров.

Карьера 

В период своей активной спортивной карьеры — в конце 1940-х и начале 1950-х гг. неоднократно завоевывала национальные титулы на байдарках одиночке и двойках.

На чемпионате мира в Копенгагене (1950) заняла пятое место, на летних Олимпийских играх в Лондоне (1950) выиграла серебро на дистанции 500 м, а через четыре года в Хельсинки (1952) стала четвёртой.

Ссылки 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/va/lida-van-der-anker-doedens-1.html 
 https://web.archive.org/web/20140408214411/http://www.olympischsporterfgoed.nl/cms/showpage.aspx?id=10961

Гребцы на байдарках и каноэ Нидерландов
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1948 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1952 года
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту